Cet article liste les meilleurs buteurs de football sur une saison ou une année civile.

Au cours d'une saison

Classement 
Ce tableau présente la liste des joueurs ayant inscrits 50 buts ou plus en club lors d'une saison. Important de préciser qu'il n'est pas exhaustif.

Club et sélection

Joueurs ayant marqué 50 buts en une saison plus d'une fois toutes compétitions confondues(club + sélection)

Joueurs ayant marqué 50 buts en une saison plus d'une fois consécutivement

Au cours d'une année civile

Meilleurs buteurs sur une année civile (50 buts minimum requis) 

  Lionel Messi détient la meilleure performance de but sur une année avec 91 buts (2012).
  Lionel Messi détient la meilleure performance de but sur une saison toutes compétitions confondues avec 82 buts (2011-2012).
  Lionel Messi détient la meilleure performance de but sur une année en club avec 79 buts (2012).
  Lionel Messi détient la meilleure performance de but sur une saison en club avec 73 buts (2011-2012).
  Just Fontaine et  Lionel Messi détiennent la meilleure performance de but sur une année en sélection avec 18 buts (1958 et 2022 respectivement).
  Just Fontaine et  Ronaldo'' détiennent la meilleure performance de but sur une saison en sélection avec 15 buts (1957-1958 et 1996-1997 respectivement).
  Lionel Messi est le seul joueur à avoir inscrit au moins 50 buts lors de 5 années consécutives (2014 à 2019).
  Lionel Messi est le seul joueur à avoir inscrit au moins 50 buts lors de 9 années différentes(2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019).
  Cristiano Ronaldo est le seul joueur à avoir inscrit au moins 50 buts lors de 8 saisons consécutives (de 2010-2011 à 2017-2018).
  Cristiano Ronaldo et  Lionel Messi sont les seuls joueurs à avoir inscrit au moins 50 buts lors de 8 saisons différentes.
  Cristiano Ronaldo et  Lionel Messi sont les seuls joueurs à avoir inscrit au moins 50 buts lors de 6 saisons de club différentes.
 Le FC Barcelone est le club le plus représenté (10) suivi du Real Madrid / Santos FC (7) puis par le Paris Saint-Germain (5).
 L'Argentine ainsi que le Brésil''' sont les nations les plus représentées (10) suivi du Portugal (7) puis de la Suède (3).

Cas controversés 
En 2012, Lionel Messi marque un total de 91 buts entre l'équipe nationale et le club, dépassant ce qui était jusque-là considéré comme le record du monde appartenant à Gerd Müller, qui s'était arrêté à 85 réalisations. Cependant, quelques jours après l'officialisation de ce record, la Fédération de Zambie de football (FAZ) soumet un recours à la FIFA, affirmant que Godfrey Chitalu a marqué 116 buts au cours de l'année civile 1972 et 107 en 65 matchs de la saison 1972-1973, chiffres jamais reconnus internationalement. La FIFA a par la suite nommé une commission indépendante pour mener d'autres recherches sur la question. Peu de temps après, via Twitter, la Confédération mondiale a finalement statué sur l'incapacité de reconnaître toute primauté en l'absence de vérifiabilité.

Avant le  annuel de Messi, Flamengo a remis en question le record de l'Argentin, revendiquant un total de 89 buts pour le Brésilien Zico en 1979, dont 81 avec le club brésilien, 7 avec la Seleção et un en match amical entre l'Argentine et le reste du monde.

Enfin, des cas moins connus peuvent hypothétiquement être ajoutés à la liste des buteurs les plus prolifiques, mais ces dossiers ne sont pas reconnus au niveau international. Ainsi un certain nombre de joueurs du championnat semi-professionnel nord-irlandais font potentiellement partie de cette liste. Parmi eux se distinguent les internationaux Joe Bambrick et Fred Roberts, auteurs de 96 buts et meilleurs buteurs du championnat avec respectivement 50 et 55 buts lors des saisons 1929-1930 et 1930-1931.

Par conséquent, les données figurant dans les tableaux de cette page peuvent être considérées comme les meilleures performances éprouvées de sources universellement acceptées.

Notes et références 

Liste en rapport avec le football